Metrolinie 2 steht für
 Metrolinie 2 (Montreal)
 Métrolinie 2 (Paris)